Echarri — município de Navarra, chamado Etxarri em basco
Echarri-Aranaz — município de Navarra, chamado Etxarri Aranatz em basco
Etcharry — comuna francesa da Aquitânia